Een mutatie is een verandering die niet geleidelijk, maar sprongsgewijs of in korte tijd plaatsvindt.

 mutatie (administratie): actualisering van de boekhouding
 mutatie (biologie): verandering in het erfelijk materiaal 
 mutatie van de stem: zie baard in de keel
 consonantmutatie, taalkundig verschijnsel
 mutatie (informatica) het wijzigen van gegevens in een database

Zie ook 
 Mutant (doorverwijspagina)